Тајмир може бити:

 Тајмир, -{полуостров в России, расположенный между Енисейским и Хатангским заливами}-
 , -{остров в Карском море у северо-западного побережья полуострова Таймыр}-
 Тајмир (језеро), -{озеро на полуострове Таймыр}-